Economia
 Concorrência (economia)
 Concorrência monopolística

Ciência da computação
 Concorrência (ciência da computação)

Desambiguação